Der Dänische Fußballpokal (, durch Sponsoringvertrag offiziell Sydbank Pokalen} ist der dänische Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften im Fußball der Männer. Er wird seit 1955 ausgetragen. Rekord-Sieger ist Aarhus GF mit neun Titeln. Zwischen 1990 und 2011 trug der Cup die Namen der Hauptsponsoren: BG Bank (1990–1996), Compaq (1997–1999), DONG (2000–2004) und Ekstra Bladet (2008–2011). Die Wettbewerbe der Spielzeiten 2011/12 bis 2017/18 trugen den Namen des Fußballverbandes Dansk Boldspil Union und hießen DBU Pokalen. Seit der Saison 2018/19 wird der Pokal durch die Sydbank unterstützt.

Von 1955 bis 1990 fand das Finale im Københavns Idrætspark in der Hauptstadt Kopenhagen statt. Ende 1990 wurde das 1911 eröffnete Stadion abgerissen. Das Endspiel 1991 wurde im Odense Stadion und 1992 im Aarhus Stadion ausgetragen. Nach der Übergangszeit ist seit 1993 das Finale im Parken (seit 2015: Telia Parken) beheimatet. Es wurde auf dem Grund des alten Københavns Idrætspark errichtet.

Modus 
Für die Teilnahme im Pokal 2020/21 gelten folgende Regeln: In der 1. Hauptrunde nehmen insgesamt 92 Mannschaften teil. Davon kommen drei Teams aus der Superliga (Platz 12 bis 14), elf aus der 1. Division (Platz 2 bis 12), vierundzwanzig aus der 2. Division. Die anderen 54 Vereine haben sich über den Landespokal qualifiziert.

Zu den 46 Siegern kommen in der 2. Runde das beste Teams aus der 1. Division, sowie die fünf Mannschaften der Superliga (Platz 7 bis 11). Maßgeblich für die Platzierungen in der Superliga ist die Vorrunde der abgelaufenen Saison.

In der 3. Runde steigen die besten sechs Vereine der Superliga ein. Ab der 4. Runde spielen dann nur noch die Sieger der vorangegangenen Runde. Das Endspiel wird möglichst am Himmelfahrtstag ausgetragen. Der Endspielort wird vom Verbandsvorstand bestimmt. 

Der Heimvorteil wird an den rangniedrigeren Klub vergeben. Alle Spiele werden nach aktuellem Regelwerk über eine reguläre Spielzeit von 2 × 45 Minuten ausgetragen. Der Sieger eines Spiels zieht in die nächste Runde ein. Bis zur vierten Runden werden die Begegnungen in einem Spiel ausgetragen. Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, wird das Spiel um 2 × 15 Minuten verlängert. Steht es auch nach der Verlängerung noch remis, wird der Sieger in einem Elfmeterschießen ermittelt. Das Viertel- und Halbfinale wurden in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger und Finalisten

Siehe auch 
 3F Cup (Dänischer Pokalwettbewerb im Frauenfußball)

Weblinks 

 pokalturnering.dk: Website des Pokalwettbewerbs (dänisch)
 weltfussball.de: Siegerliste

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1955